Barsac kan syfta på:

 Barsac (släkte) – ett släkte insekter
 Barsac, Drôme, kommun i departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrike, 
 Barsac, Gironde, kommun i departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, Frankrike,